6. међузонски шаховски турнир је једна од етапа светског првенства у шаху, одржаног у Амстердаму од 19. маја до 24. јуна 1964 год. Шесторица првопласираних на турниру испуњавало је услове за пласман  на мечеве кандидата 1965. године. 

Одлука из 1959. којом се забрањује квалификације више од 3 играча из исте земље и даље је била на снази. Као резултат тога, Штајн и Бронштајн су лишени права учешћа на мечевима кандидата. Њих су заменили Ивков и Портиш који је победио Решевског у додатном мечу.

Турнирная таблица

Меч за 8-мо место

Литература 
 Шахматы: энциклопедический словарь / гл. ред. А. Е. Карпов. — М.: Советская энциклопедия, 1990. — С. 495, 604. — 621 с. — 100 000 экз. — ISBN 5-85270-005-3.

Спољашње везе 
Партије на сајту pgnmentor.com

Референце 

Светски шампионат у шаху
Међузонски турнир у шаху
Шаховски турнири
Шах у Холандији
Шах у 1964.